Геганес (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Геганес — місто у Швеції, у лені Сконе.